Papenstieg steht für folgende Straßen:

 Papenstieg (Braunschweig), Straße in Braunschweig
 Papenstieg (Hannover-Südstadt), Straße im Stadtteil Südstadt von Hannover
 Papenstieg, Straße in der Altstadt von Hannover, siehe Johann-Trollmann-Weg